Die Football League Fourth Division 1975/76 war die 18. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Absteiger gab es keinen. Die vier letztplatzierten Klubs Stockport County, Newport County, FC Southport und AFC Workington erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1976/77 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1975/76
Fußballsaison 1975/76